Fiellarrivier (noord), zijrivier van de Suvirivier.
 Fiellarrivier (zuid), zijrivier van de Ume älv.